Osoby:
 Birgit Kelle - niemiecka publicystka
 Dirk Kelle - niemiecki piłkarz ręczny
 Ernst Kelle - niemiecki malarz
 Matthias Kelle - niemiecki aktor

Zobacz też 
 Groß Kelle
 Kellé